Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1961 – czwarte mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF. Odbył się w dniach 1–12 marca 1961 roku w RFN. Podobnie jak w poprzednich mistrzostwach obydwa państwa niemieckie wystawiły wspólną reprezentację. Tytułu zdobytego w 1958 roku broniła reprezentacja Szwecji, zwyciężyła zaś Rumunia.

System rozgrywek 
W rozgrywkach uczestniczyło dwanaście drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy po trzy drużyny. Dwie najlepsze drużyny przechodziły do dalszej części rozgrywek. O przydziale do grup I i II decydowało losowanie. Zwycięzcy grup zagrali o 1. miejsce, kolejne zespoły odpowiednio o 3., 5. i 7. miejsce.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zwycięzca 
Rumunia
Skład: Ion Bogolea, Mihai Redl, George Badulescu, Aurel Bulgaru, Gheorghe Coman, Mircea Costache I, Mircea Costache II, George Covaci, Virgil Hnat, Petre Ivanescu, Ioan Moser, Olimpiu Nodea, Cornel Otelea, Otto TelmanTrenerzy: Oprea Vlase, Nicolae Nedef

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 
 

1961
1961 w sporcie
Piłka ręczna w Niemczech
1961 w Niemczech